Анна Чакветадзе була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С Вільямс
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= І Бенешова
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= П Квітова
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= К Шпрем
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Е Луа
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Н Вайдішова
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К Канепі
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=7
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=5
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= О Дементьєва
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=LL
| RD1-team10= А Резаї
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11={{nowrap| А Павлюченкова}}
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= В Раззано
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С Кирстеа
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Н Деші
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= А Бондаренко
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=63
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= П Шнідер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С Вільямс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= К Шпрем
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Е Луа
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= К Канепі
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=1
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= О Дементьєва
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Н Деші
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= П Шнідер
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=3
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= С Вільямс
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2='''6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= Е Луа
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=3
| RD3-team03=

Нижня половина

Посилання 
Draw 

Open GDF Suez, одиночний розряд
2009